, terme anglais signifiant force de frappe, peut faire référence à :

Sport 
 Strikeforce, une organisation américaine d'arts martiaux mixtes ;
 , une équipe de catch championne du monde par équipe de la WWF formée en 1987 par Tito Santana et Rick Martel.

Jeu vidéo 
 Strike Force, un jeu vidéo édité en 1991 ;
 Commandos: Strike Force, un jeu-vidéo sortie en 2006 et appartenant à la série Commandos ;
 Dynasty Warriors: Strikeforce, un jeu-vidéo de type beat them all sortie en 2009.

Cinéma 
 China Strike Force, un film hong-kongais réalisé par Stanley Tong, sorti en 2000.

Télévision 
 Strike Force, une série télévisée américaine diffusée entre 1981 et 1982.

Voir aussi